Task (englisch für „Auftrag, Fachaufgabe“) steht für:

 Prozess in der Informatik, siehe Prozess (Informatik)
 Aufgabe für ein Betriebssystem, siehe Thread (Informatik) #Bedeutungsunterschied (Kernel-) Thread gegenüber Prozess, Task und User Thread
 Rekordaufgabe in der Schachkomposition

Siehe auch:
 Task Force